Rovine – resti di strutture architettoniche
Rovine – film del 2008 diretto da Carter Smith
Rovine – romanzo di Scott B. Smith